Hagerup ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Frederik Hagerup (1731–1797), norwegischer Pfarrer, Sohn des Bischofs Eiler Hagerup des Älteren
 
 Francis Hagerup (1853–1921), norwegischer Politiker, Jurist und Diplomat
 Helge Hagerup (1933–2008), norwegischer Schriftsteller, Sohn von Inger Hagerup
 Inger Hagerup (1905–1985), norwegische Lyrikerin und Schriftstellerin, Mutter von Klaus und Helge Hagerup
 Klaus Hagerup (1946–2018), norwegischer Schriftsteller, Lyriker, Schauspieler und Regisseur, Sohn von Inger Hagerup
 Margret Hagerup (* 1980), norwegische Politikerin
 Nina Hagerup (1845–1935), dänisch-norwegische Sopranistin
 Olaf Hagerup (1889–1961), dänischer Botaniker